Budrikai ist ein litauischer Ortsname:
 Budrikai (Klaipėda), Dorf in der Rajongemeinde Klaipėda, Bezirk Klaipėda (bis 1922 und von 1939 bis 1945 Birkenhain, Kreis Memel, Ostpreußen)
 Budrikai (Šilutė), Dorf in der Rajongemeinde Šilutė, Bezirk Klaipėda